Бечке:
 Бечке — деревня  в Венгрии
 Бечке, Елена Юрьевна — советская и российская фигуристка.